La Carraca fue un grupo musical creado en 1981 en Valladolid, España dedicado a la difusión de la música tradicional infantil española y de otros países, hasta su disolución en diciembre de 2014.

Historia 

En 1984 grabaron su primer disco, "El cuento de la Carraca", que recibió el Premio Nacional de Discografía Infantil. Han grabado posteriormente seis discos más, el último de ellos en el año 2006 titulado "25 años en directo" para conmemorar el cuarto de siglo de existencia del grupo. Se acompañan siempre de una orquestina nacida con ese fin: Orquestina Trampolín, por la que han pasado importantes músicos.
Tras 33 años de giras ininterrumpidas, los componentes de La Carraca decidieron poner fin a su exitosa carrera musical con una gira durante el año 2014, que culminara con dos actuaciones en la ciudad que les vio nacer como grupo, Valladolid. Atrás quedan cientos de conciertos por toda la geografía española y por diversos países europeos y su brillante discografía Y, lo más importante, el reconocimiento y el cariño de varias generaciones de niños y de mayores.También queda el apoyo de muchos de los programadores culturales que creyeron desde el principio en la importancia de este espectáculo.
Su ciudad les rindió homenaje el 5 de septiembre de 2014, nombrándoles pregoneros de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Y unos meses después ponían fin a su larga trayectoria con dos conciertos ofrecidos en el Teatro Concha Velasco (LAVA)de Valladolid el 29 y 30 de diciembre.

Componentes 
 Eugenio Rodríguez (El Chino)
 Jaime Lafuente (El Primo)
 Arturo Manzano (Arlequín)

Orquesta Trampolín 
 Alberto Requejo (saxo)
 Chuchi Marcos (bajo)
 Julio García (batería)

Discografía 
 "El cuento de la Carraca" (1984)
 "Las historias del Abuelo Milcuentos" (1985)
 "A la una, a las dos y a las tres" (1988) 
 "El cuarto de los juegos" (1991)
 "Quinto, quinto gorgorito" (1994)
 "Peroquésexto" (2000)
 "25 años en directo" (2006)

Enlaces externos 

Grupos de música de Castilla y León
Cantantes de música infantil de España